Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Ericsson Open) van 2008 vond plaats van 26 maart tot en met 6 april 2008 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 24e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Miami 2008. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 27 speelsters uit de top 30 deel.

De als eerste geplaatste Belgische Justine Henin bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het achtste reekshoofd, titelverdedigster Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Servische Jelena Janković in drie sets. Williams wist voor de vijfde keer het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar dertigste WTA-titel, de tweede van 2008.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was het dertigste reekshoofd, en had een bye voor de eerste ronde. In haar openingspartij (tweede ronde, dus) moest zij haar meerdere erkennen in de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic, die middels een wildcard tot het toernooi was uitgenodigd.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Angelique Kerber
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Akgul Amanmuradova
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Akiko Morigami
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Sara Errani
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Emmanuelle Gagliardi
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ashley Harkleroad
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Jelena Vesnina
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Jelena Lichovtseva
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Justine Henin
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Angelique Kerber
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Sara Errani
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=26
| RD2-team04= Maria Kirilenko
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=62

| RD2-seed05=23
| RD2-team05= Virginie Razzano
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ashley Harkleroad
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Jelena Vesnina
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= Ágnes Szávay
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=1

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Justine Henin
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Sara Errani
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ashley Harkleroad
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Jelena Vesnina
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Justine Henin
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Jelena Vesnina
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Deel 2 

 Deel 3 

 Deel 4 

 Deel 5 

 Deel 6 

 Deel 8 

 Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lisa Raymond en Samantha Stosur was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Raymond speelde samen met Jelena Lichovtseva – dit team was het achtste reekshoofd en bereikte de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Peschke/Stubbs.

De finale was een kopie van de eindstrijd in Toronto, zevenenhalve maand eerder: het als tweede geplaatste duo Katarina Srebotnik / Ai Sugiyama''' won het toernooi door het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Liezel Huber in de match-tiebreak te bedwingen. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Srebotnik had daarnaast vijftien dubbelspeltitels met andere partners; Sugiyama 33.

De Belgische Tamaryn Hendler had samen met de Tsjechische Nicole Vaidišová een wildcard voor dit toernooi gekregen. Zij konden echter al na de eerste ronde huiswaarts keren.

Ook de Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Tathiana Garbin uit Italië aan haar zijde, vermocht haar openingspartij niet te winnen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Miami 2008
Miami